

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Bieńkowice – część miasta Wrocławia
 Bieńkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia
 Bieńkowice – przysiółek wsi Zebrzydowice, w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska 
 Bieńkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce 
 Bieńkowice – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Krzyżanowice